Love Affair ("storia d'amore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Love Affair – film del 1932 diretto da Thornton Freeland
Un grande amore (Love Affair) – film del 1939 diretto da Leo McCarey
Love Affair - Un grande amore (Love Affair) – film del 1994 diretto da Glenn Gordon Caron

Musica 
 Love Affair – gruppo musicale britannico
 Love Affair – gruppo musicale statunitense
 Love Affair – album di Ray Parker Jr. del 1988
 Love Affair – album di Amii Stewart del 1996
 Love Affair – singolo dei Baustelle del 2003